Amplificação pode se referir a:

 Amplificadores, aparelho utilizado para aumentar a amplitude de um sinal.
 Zoom ou zum, método através do qual determinadas imagens podem ser afastadas ou aproximadas;
 Zoom ou zum, tipo de lente fotográfica e cinematográfica de distância focal variável.
 Amplificação ou duplicação gênica, tipo de mutação genética em que uma grande região do cromossomo é multiplicada.

Desambiguação